Правоку́мское — село в Советском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 183 км. Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
Населённый пункт основан 20 ноября 1921 года (по другим данным — в 1922 году) как хутор безземельными крестьянами из села Воронцово-Александровского. Назван по месту расположения (по правую сторону реки Кумы).

В 1966 году хутор Правокумский преобразован в село Правокумское.

До 1 мая 2017 года село было административным центром упразднённого Правокумского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 90 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Культурно—досуговый центр

Образование 
 Детский сад № 22 «Журавлик»
 Средняя общеобразовательная школа № 4

Кладбище 
Сельское кладбище (общественное открытое). Площадь участка 27 560 м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)